Натуральне число 1807
 1807 рік до нашої ери
 1807 рік нашої ери